Acer puede referirse a:

 Acer, género taxonómico de árboles y arbustos que reciben el nombre común de «arces».
 Acer, compañía taiwanesa fabricante de computadoras.
 Acer Arena, gran complejo de deportes y entretenimiento localizado en Sídney, Australia.